Stainer est un nom de famille. Les personnes notables avec ce nom de famille incluent : 

  (1978-), candidat au jeu télévisé en anglais 
  (1976-), musicien britannique 
 Jakobus Stainer (v. 1617-1683), luthier autrichien 
 John Stainer (1840-1901), compositeur classique et organiste anglais 
 Pauline Stainer (1941-), poète anglaise

Voir aussi 
 , maison d'édition britannique de partitions

Source de la traduction